Kuikkalampi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kuikkalampi (sjö i Norra Österbotten), 
 Kuikkalampi (sjö i Lappland), 

Robotskapade Finlandförgreningar